Hemas ou Hema, un groupe ethnolinguistique de la République démocratique du Congo.
HEMA, (Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam), une chaîne de grands magasins néerlandaise.
Héma-Québec, un organisme responsable de la collecte et de l'approvisionnement en produits sanguins dans les établissements du réseau de la santé québécois.
 Hema, une chaine chinoise d'hypers alimentaires dédiés au frais et créée par Alibaba qui donne son nom à une application.

Références